Серена Вилијамс је трећи пут освојила титулу. У финалу је победила Сару Ерани са 6:3, 6:0.

Носиоци

{{columns-list|2|
 Серена Вилијамс (победница)
 Ли На (четвртфинале)
 Агњешка Радвањска (четвртфинале)
 Симона Халеп (треће коло)
 Петра Квитова (друго коло)
 Јелена Јанковић (полуфинале)
 Анџелик Кербер (друго коло)
 Марија Шарапова (треће коло)
 Доминика Цибулкова (прво коло)
 Сара Ерани (финале)
 Ана Ивановић (полуфинале)
 Флавија Пенета (треће коло)
 Карла Суарез Наваро (четвртфинале)
 Каролина Возњацки (одустала пре почетка турнира)
 Забине Лизики (прво коло)
 Слоун Стивенс (друго коло)
 Јуџини Бушард (прво коло)
}}

Жреб

Завршница
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Серена Вилијамс
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Џанг Шуај
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=13
| RD1-team3= Карла Суарез Наваро
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Ана Ивановић
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Јелена Јанковић 
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Агњешка Радвањска
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Сара Ерани
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ли На
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=2

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Серена Вилијамс
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=11
| RD2-team2= Ана Ивановић
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=1

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Јелена Јанковић
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=10
| RD2-team4= Сара Ерани
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Серена Вилијамс
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=10
| RD3-team2= Сара Ерани
| RD3-score2-1=3
| RD3-score2-2=0
| RD3-score2-3=
}}

Горња половина
Група 1

Група 2

Доња половина
Група 3

Квалификације

Носиоци

  Марија Тереса Торо Флор (прво коло)
  Јана Чепелова (прво коло) 
  Кејси Делаква (квалификовала се)
  '''Кристина Макхејл (квалификовала се)
  Марина Ераковић (прво коло)
  Полона Херцог (прво коло)
  Џенг Ђе (прво коло)
  Моника Пуиг  (квалификовала се)

<ol start="9">
 Ванја Кинг ''(прво коло)
 Лорен Дејвис (квалификовала се)
<li> Паула Ормаечеа (друго коло, срећна губитница'')<li> Штефани Фегеле (друго коло)
<li> Уршула Радвањска (друго коло)
<li> Виржини Разано (друго коло)
<li> Ајла Томљановић (друго коло)
<li> Моника Никулеску (друго коло)
</ol>

Квалификанти

  Мона Бартел
  Петра Цетковска
  Кејси Делаква 
  Кристина Макхејл

<li>  Лорен Дејвис
<li>  Белинда Бенчич
<li>  Шанел Схеперс
<li>  Моника Пуиг

Срећна губитница

  Паула Ормаечеа

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Спољашње везе
Главни жреб
Жреб за квалификације

Међународно првенство Италије у тенису — жене појединачно
Међународно првенство Италије у тенису 2014.